East Fallowfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 East Fallowfield Township (Chester County, Pennsylvania)
 East Fallowfield Township (Crawford County, Pennsylvania)